Кубок мира по фристайлу 2012/2013 — 34-й по счёту сезон Кубка мира, который начался 22 августа 2012 года и завершился 25 марта 2013 года в Испании в Сьерра-Неваде. 

Обладателями Кубка мира в общем зачёте стали канадец Микаэль Кингсбери у мужчин и китаянка Сюй Мэнтао у женщин. 

В рамках Кубка мира также были разыграны малые Кубки мира в дисциплинах фристайла: могул, ски-кросс, акробатика, хафпайп, слоупстайл.

С 5 по 10 марта в норвежском Воссе прошёл чемпионат мира.

Календарь сезона

Мужчины

Женщины

Общий зачёт 
 Система начисления очков

Мужчины 
Итоговое положение

Женщины 
Итоговое положение

Зачёт по отдельным дисциплинам 

 Система начисления очков

Могул 

 Мужчины
Итоговое положение

 Женщины
Итоговое положение

Ски-кросс 

 Мужчины
Итоговое положение

 Женщины
Итоговое положение

Акробатика 

 Мужчины
Итоговое положение

 Женщины
Итоговое положение

Хафпайп 

 Мужчины
Итоговое положение

 Женщины
Итоговое положение

Слоупстайл 

 Мужчины
Итоговое положение

 Женщины
Итоговое положение

Распределение призовых мест по странам 
Итоговое положение

Мужчины

Женщины

Всего

Ссылки 

 Календарь Кубка мира на сайте ФИС 

2013
2012 год в фристайле
2013 год в фристайле
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013